South Beach, praia em Miami
South Beach (Flórida)
Dieta de South Beach

Ver também
South Palm Beach

Desambiguação
Desambiguações de topônimos